Carlow steht für
Carlow, Stadt in Irland 
County Carlow, irische Grafschaft 
Carlow (Mecklenburg), deutsche Gemeinde 

Familienname folgender Personen:
Charles Augustus Carlow (1878–1954), schottischer Bergbauingenieur

Siehe auch:
Carlo
Karlow
Karlov